IMV est un sigle qui désigne :
 intoxication médicamenteuse volontaire, un type d'intoxication médicamenteuse ;
 IMV - Industrija Motornih Vozil, un constructeur automobile slovène disparu en 1991.